The Sims 3: Cinema (PT-BR) ou Os Sims 3: Cinema (PT-PT) é a nona e última coleção de objetos para The Sims 3, lançada em 10 de setembro de 2013. Tem como tema o cinema Hollywoodiano e traz roupas, decorações e acessórios inspirados em clássicos do cinema Americano. 

O pacote foi extremamente criticado por críticos e fãs com alguns o chamando de "desnecessário" ou que poderia ter sido grátis.

Recursos 
•Roupas baseado em filmes de super-herói

• Roupas góticas que fazem referência aos filmes de Tim Burton

•Moda baseada em filmes faroeste

•Set de filmagem personalizável (necessário The Sims 3: Late night).

Ligações externas 

Pacotes de expansão de The Sims
Jogos eletrônicos de 2013
The Sims
Jogos para Windows